Het ATP-toernooi van Barcelona 1997 (met de officiële naam Open Seat Godó) werd gespeeld van 14 tot en met 20 april 1997. Er werd gespeeld op gravelbanen van Real Club de Tenis Barcelona in Spanje.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

Barcelona
ATP-toernooi van Barcelona